

Населені пункти та їхні частини
 Троянув — гміна в Ґарволінському повіті Мазовецького воєводства
 Троянув — село в гміні Піщаць Більського повіту Люблінського воєводства
 Троянув — село в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Троянув — село в гміні Троянув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Троянув — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Троянув — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Троянув — частина міста Сохачев у Сохачевському повіті Мазовецького воєводства

Примітки